Pustodol je lahko:
 Pustodol Orehovički (Hrvaška)
 Pustodol Začretski (Hrvaška)
 Pustodol (Hrvaška)